Эльсьего (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 16,32 км². Население — 1051 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

История 
Город основан в 1583 году.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Elciego en la enciclopedia Auñamendi 
 Web privada sobre elciego

Муниципалитеты Алавы